Под этим названием известны полнометражные фильмы:
 Ловушка (фильм, 1966) () — другое русское название фильма «Капкан».
 Ловушка (фильм, 1970) (), режиссёр Анджей Пётровский, производство — Польша.
 Ловушка (фильм, 1982) (), режиссёр Франсиско Родригес Гордильо, производство — Испания.
 Ловушка (фильм, 1990), режиссёр Расим Исмайлов, производство — СССР.
 Ловушка (фильм, 1993) (), режиссёр Джон Джост, производство — США.
 Ловушка (фильм, 1997) (), режиссёр Адек Драбиньский, производство — Польша.
 Ловушка (фильм, 2004), режиссёр Дмитрий Ланчихин, производство — Россия.
 Ловушка (фильм, 2007, Сербия) (), режиссёр Срдан Голубович, производство — Сербия, Германия, Венгрия.
 Ловушка (фильм, 2007, США) (), режиссёр Джо Оттинг, производство — США.
 Ловушка (фильм, 2007, Россия) (другое название Свет и тени), режиссёр Xуат Aхметов, производство — Россия.
 Ловушка (фильм, 2008) (другие названия Кэшфайер; Ловушка для спеца), режиссёр Александр Щурихин, производство — Россия.
 Ловушка (фильм, 2011) (), режиссёр Антти Йокинен, производство — США, Великобритания.
 Ловушка (телесериал), 2013 год, режиссёр Сергей Коротаев, производство — Россия, Украина.
 Ловушка (фильм, 2016) (), режиссёр Энди Годдард, производство — США.

Под этим названием известны отдельные эпизоды телесериалов:
 № 5 и 6 сериала «Агент национальной безопасности — 3» (Россия, 2001 год)
 № 26 сериала «Улицы разбитых фонарей — 7» (Россия, 2005 год)
 № 1 сериала «Паутина 1» (Россия, 2007 год)
 № 35 сериала «Безмолвный свидетель — 3» (Россия, 2009 год)
 № 6 сериала «Шериф» (Россия, 2010 год)

См. также 
 «Улов», или «Ловушка» — американский телевизионный сериал, вышедший на ABC в сезоне 2015—2016 годов.